Александра Петровна Плотникова (1918—1944) — советский фельдшер, участник Великой Отечественной войны, партизанка.

Биография 
Родилась и выросла в селе Маршанка (будущего Каргатского района Новосибирской области). С отличием окончила фельдшерско-акушерскую школу в Новосибирске, после чего была направлена в село Кочки в качестве фельдшера — специалиста по трахоме.

В Кочках помимо фельдшерской помощи занималась общественной работой, была секретарем комсомольской организации районного отдела здравоохранения и членом бюро райисполкома. Там же вступила в партию.

23 июня 1941 года ушла добровольцем на фронт. В мае 1942 года вместе со своей частью попала в окружение на Керченском полуострове, из которого ей удалось выбраться. Она добралась до села Мариенталь (ныне Горностаевка), в тот момент находившегося в оккупации. Назвавшись беженкой из Керчи, Александра устроилась врачом в местную больницу.

Со временем Александра стала одним из руководителей местного подполья, включавшего полтора десятка человек. Пользуясь положением врача, спасала соотечественников от отправки на работы в Германию.

Осенью 1943 года особая группа полевой полиции приступила к активным поискам подпольщиков, в результате которых Александру арестовали. Ей удалось бежать, но через два месяца она снова была арестована.

Расстреляна в январе 1944 года.

В 1980 году в память Плотниковой была переименована ул. Набережная села Кочки, также ей и другим членам местного подполья поставлен памятник в Горностаевке.

Примечания

Ссылки 
 

Женщины в Великой Отечественной войне
Партизаны Великой Отечественной войны
Родившиеся в Каргатском районе